Los términos Yodo o Iodo son ambiguos y pueden referirse a:

 El Río Yodo de la Prefectura de Osaka, en Japón.
 Un buque de guerra japonés, el crucero ligero Yodo bautizado así en honor al río.

En química:
Al elemento químico yodo (yodo atómico).
Al compuesto químico diyodo, formado por dos átomos de yodo.
Al Yodo-131 o yodo radiactivo.
Desinfectantes a base de yodo, como la tintura de yodo, la povidona yodo o el lugol.